Christian Magdalus Jespersen er navnet på flere personer:

 Christian Magdalus Jespersen (politiker) (1809-1873) – en dansk politiker
 Christian Magdalus Jespersen (læge) (1844-1873) – en dansk læge